policzek 
 buccina – instrument muzyczny